Страшимир Димитров:
 Димитров, Страшимир (1892—1960) — болгарский геолог.
 Димитров, Страшимир (1930—2001) — болгарский историк.